Ben Cvi () je židovské příjmení. Mezi jeho nositele patří:

 Jicchak Ben Cvi (1884–1963) – izraelský prezident
 Rachel Jana'it Ben Cvi (1886–1979) – izraelská spisovatelka a první dáma, manželka Jicchaka Ben Cviho
 Paul Shulman (1922–1994) – americký a izraelský námořní důstojník, v Izraeli si změnil jméno na Ša'ul Ben Cvi
 Ze'ev Ben Cvi (1904–1952) – izraelský sochař